Daniel Miller může být:

 Daniel F. Miller (1814–1895) – americký politik
 Daniel Miller (producent) (* 1951) – anglický hudební producent
 Daniel Miller (antropolog) (* 1954) – anglický antropolog
 Daniel Miller (kriketista) (* 1986) – anglický kriketista
 Daniel Miller (basketbalista) (* 1991) – americký basketbalista